Tadeusz Urbański (1901–1984) − polski chemik
 Tadeusz Urbański (1935–1996) − polski polityk, poseł na Sejm PRL
 Tadeusz Urbański (zm. 2021) − polski piłkarz ręczny

Przypisy